Schimmel steht für:

 Schimmelpilze
 Schimmel (Pferd), ein weißes Pferd
 Schimmel (Familienname), deutscher Familienname
 eine Fellzeichnung bei Hausmeerschweinchen, siehe Hausmeerschweinchen#Farben
 Glocke und Hammer, ein Würfelspiel
 Schimmel (An der Poststraße), ein Ortsteil der Gemeinde An der Poststraße

Unternehmen:
 Wilhelm Schimmel Pianofortefabrik, Klavierhersteller in Braunschweig
 Schimmel & Co., ehemaliger Hersteller von Riechstoffen

Siehe auch:
 Amtsschimmel
 Grauer Schimmel, Berggipfel in Osttirol
 Nacht und Schimmel, Werk von Stanisław Lem
 Schimmel-Fichte, Art der Gattung Fichte